LZ steht für:
 Staatszugehörigkeitszeichen der bulgarischen zivilen Luftfahrzeuge
 Balkan Bulgarian Airlines, war von 1946 bis 2002 die staatliche bulgarische Fluggesellschaft, Sitz in der Hauptstadt Sofia nach dem IATA-Code
 Belle Air, eine albanische Billigfluggesellschaft, Sitz in Tirana nach dem IATA-Code
 Legierungszuschlag bei Edelstählen
 Leitzahl, Reichweite eines Blitzgerätes
 Lempel-Ziv, eine Familie von Datenkompressionsverfahren nach Vorbild der Verfahren LZ77 und LZ78 von Abraham Lempel und Jacob Ziv 
 Lieferzeit
 Lokzug, eine einzelne Lokomotive oder eine Reihe von gekuppelten Lokomotiven, die ohne weitere Fahrzeuge als Zug verkehren 
 Löschzug einer Feuerwehr
 Luftschiffbau Zeppelin, für die von den Zeppelin-Gesellschaften zwischen 1900 und 1938 gebauten Zeppeline, siehe Liste der Zeppeline 
 Slowakei nach dem ICAO-Code
 Bahnhof Zeitz (DS100-Code)
Led Zeppelin (britische Hard Rock Band)

LZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Nordirland: Armagh
 Norwegen: Larvik in der Provinz Vestfold og Telemark
 Österreich: Bezirk Lienz
 Polen: kreisfreie Stadt Zamość

im Verlagswesen:
 Landeszeitung für die Lüneburger Heide
 Landwirtschaftliche Zeitschrift Rheinland
 Lebensmittel Zeitung
 Lesezirkel
 Lippische Landes-Zeitung 
 Luzerner Zeitung

Lz steht für:
 Landezone für Flugzeuge, Hubschrauber, Fallschirmspringer
 Lastzug, Kombination aus Lastkraftwagen und Anhänger

.lz steht als Dateiendung für:
 lzip-Dateien

Siehe auch:
 LŽ

LZ